Hull City Association Football Club je engleski nogometni klub iz Kingston upon Hulla.
Momčad je kroz povijest nastupala na stadionu Boothferry Park od 1946. do 2002.
Sezone 2008./09. po prvi put u povijesti igrala je u Premier ligi. Sezone 2013./14. ušli su u finale FA kupa.
Svoje utakmice igraju na KC Stadiumu.

Svi treneri

Izvori

Poveznice 
 Dodatak:Popis igrača Hull Cityja A.F.C.

Vanjske poveznice 
 Službena stranica 
 Hull City Croatia

Engleski nogometni klubovi